Léider Calimenio Preciado Guerrero (Tumaco, 26 de fevereiro de 1977) é um ex- futebolista profissional colombiano que jogava como atacante. Disputou a Copa do Mundo de 1998, marcando um gol contra a Tunísia.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Colômbia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Naturais de Tumaco